Синоде́льфис (, от sino- + -delphys — китайское сумчатое) — род вымерших млекопитающих, известный с раннемеловой эпохи.

Возраст ископаемых остатков (которые относят к барремскому веку) оценивается в 125 миллионов лет. Остатки были обнаружены в 2003 году в скалистой формации Исянь (провинция Ляонин, Китай) и впервые описаны группой палеонтологов под руководством Ло Чжэси и Джона Уайбла.

Характеристика 
К настоящему моменту известен только один ископаемый образец: два противолежащих отпечатка, находящихся в коллекции Китайской академии геологических наук за № CAGS00-IG03.

Sinodelphys szalayi имел длину тела около 15 см и весил около 30 г. Его окаменевший скелет был найден — вместе с отпечатками меха и мягких тканей — в осадочных породах, сохранившим эти детали.

Судя по строению стоп, синодельфис был древолазающим животным, как и его несумчатые современники (например, эомайя) и современные опоссумы. По-видимому, синодельфис охотился на червей и насекомых.

Положение в систематике 
Sinodelphys szalayi, который жил в Китае около 125 млн лет назад — наиболее ранняя известная форма метатериев. Большинство метатериев эпохи мезозоя обнаружено на территории Северной Америки и Азии; они жили в позднем меловом периоде. Он жил почти одновременно с наиболее ранними ископаемыми плацентарными млекопитающими, обнаруженными на той же территории. После открытия амболестеса (Ambolestes zhoui) выяснилось, что синодельфис мог быть плацентарным млекопитающим так как его посткраниальные отличия от эомайи являются вариациями, характерными для ранних представителей плацентарных.

См. также 
 Eomaia
 Эволюция млекопитающих
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания 

Млекопитающие мелового периода
Вымершие сумчатые
Фоссилии из меловых отложений Китая